Гран-при Европы 2012 года (официально 2012 Formula 1 Grand Prix of Europe) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 22 по 24 июня 2012 года на городской трассе Валенсии, Испания.

Поул-позицию занял Себастьян Феттель (Red Bull). «Быстрый круг» завоевал Нико Росберг (Mercedes). Победителем гонки стал Фернандо Алонсо (Ferrari), вторым к финишу пришёл Кими Райкконен (Lotus), третьим стал Михаэль Шумахер (Mercedes). Для Михаэля это был первый и единственный с момента его возвращения в «Формулу-1» подиум.

Гонка была отмечена целым рядом прорывов с низких стартовых позиций: Алонсо победил, стартовав 11-м, Шумахер поднялся на третье место с 12-го, а Марк Уэббер прорвался с 19-го места на 4-е.

Фернандо Алонсо стал первым гонщиком, которому удалось дважды одержать победу в нынешнем сезоне. На семи предыдущих Гран-при сезона победу одержали разные гонщики.
 
Предыдущий Гран-при Европы «Формулы-1» состоялся 26 июня 2011 года на этой же трассе.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|-
! colspan=12|Ссылка
|}
Примечания
  — после гонки стюарды оштрафовали Пастора Мальдонадо, прибавив 20 секунд к его итоговому времени на финише. Так, с формулировкой: «возвращение на трассу в опасной манере», он был наказан за инцидент с Хэмилтоном,. Это решение стюардов переместило Мальдонадо с 10-й финишной позиции на 12-ю.
  — гонщик не финишировал, но классифицирован.
  — Тимо Глок не принял участие в гонке из-за болезни.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 

Гран-при Европы